Miejscowości w Polsce:
 Chruszczewka Szlachecka
 Chruszczewka Włościańska